

Канюв — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Канюв — село в гміні Попелюв Опольського повіту Опольського воєводства
 Канюв — село в гміні Бествіна Бельського повіту Сілезького воєводства
 Канюв — село в гміні Заґнанськ Келецького повіту Свентокшиського воєводства